Torneo Godó 2000 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series Gold z cyklu Barcelona Open rozgrywany w dniach 24 kwietnia – 30 kwietnia 2000 w Barcelonie na kortach ziemnych. Pula nagród wynosiła 900 000 dolarów.

Gra pojedyncza

Finał 

Źródła.

Gra podwójna

Finał 

Źródła.

Przypisy 

2000 w tenisie ziemnym
2000
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019
2000 w Hiszpanii